Z-Order steht für:

 Z-Kurve, eine raumfüllende Kurve, die in der Informatik für mehrdimensionale Datenstrukturen verwendet wird
 Z-Ordnung, Ordnung überlappender zweidimensionaler Objekte, wie Fenstern in grafischen Benutzeroberflächen